Zacate Colorado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacate Colorado Primero, ort, Veracruz, Ignacio de la Llave, 
 Zacate Colorado Segundo, ort, Veracruz, Ignacio de la Llave,